Austria:
 Hollersbach – rzeka, dopływ Salzach
 Hollersbach im Pinzgau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See